KVN ist die Abkürzung für:

 Karateverband Niedersachsen, den Landes-Karate-Verband in Niedersachsen
 Karneval-Verband Niedersachsen, den Landesverband niedersächsischer Karnevalsvereine
 Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen
 Keglerverband Niedersachsen, den Landes-Kegel-Verband in Niedersachsen
 KVN (Fernsehshow), internationale Schreibweise der populären russischen Fernsehshow (KBH) Club der Witzigen und Gescheiten

KVN